Paleópolis, Palaiópolis o Palaeopolis, con o sin tilde (romanizaciones de Παλαιόπολις -"polis" o "ciudad vieja" o "antigua" en griego-), puede referirse a:
 Palamós, (la identificación no es segura)
 San Martín de Ampurias, la parte antigua de Emporion (Ampurias), siendo Neápolis la parte nueva.
 Paleópolis (Lidia), en Asia Menor.
 Paleópolis (Andros), en las islas Cícladas.